Нейт:

 Нейт — египетская богиня охоты и войны.
 Нейт — кратер на спутнике Юпитера Ганимеде.
 Нейт — предполагавшийся в XIX веке спутник Венеры.
 Нейт — английское имя.
 Nate — южнокорейский интернет-портал.
 Нейт, Наталья (настоящее имя Наталья Альфредовна Соколова; род. 1988) — российская певица и телеведущая, солистка российской женской поп-группы «Девчата».
 (1122) Нейт — светлый астероид главного пояса с необычно высоким альбедо.